Борис Николаевич Климов (7 ноября 1928 — 5 апреля 2011) — передовик советского сельского хозяйства, директор совхоза «Станционный» Комсомольского района Кустанайской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1973). Депутат Верховного Совета СССР 8-го созыва.

Биография 
Борис Николаевич родился 7 ноября 1928 года в посёлке Павловск, ныне Вилегодского района Архангельской области в русской семье. После завершения обучения на курсах трактористов в Павловской машинно-тракторной станции, в 1944 году, во время Великой Отечественной войны стал работать здесь же трактористом. С 1946 по 1949 годы обучался в сельскохозяйственном техникуме. После окончания учёбы стал работать механиком Ново-Ивановской МТС Джамбульской области Казахской ССР (Жамбылская область, Казахстан), с 1950 года работал главным инженером Красногорской МТС.

С 1951 по 1954 годы проходил службу в рядах Советской Армии. Служил на Северном и Тихоокеанском флотах. Демобилизовавшись стал обучаться в Ташкентском ирригационном институте, на факультете механизации в городе Алма-Ате. С 1956 года начал работать на должности старшего инженера министерства сельского хозяйства Казахской ССР, в 1957 году стал главным инженером крупного совхоза «Кустанайский» Комсомольского района Кустанайской области. 9 тракторных бригад числилось в этом совхозе и в обработке было 50 тысяч гектар землеугодий.   

В 1963 году возглавил совхоз «Станционный» Комсомольского района. В землепользовании этого предприятия находилось 45 тысяч гектар земли. За небольшой период Климов вывел хозяйство в передовые. С 1966 года предприятие являлось постоянным участником Выставок достижений народного хозяйства. За два года 9-й пятилетки совхоз дал государству 3,5 миллионов пудов хлеба. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1973 года за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия в 1973 году Борису Николаевичу Климову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В дальнейшем коллектив совхоза во главе с Климовым продолжал добиваться высоких результатов в сельском хозяйстве. В марте 1974 года был избран первым секретарём Фёдоровского райкома Компартии Казахстана. Основной упор в районе был сделан на сельское хозяйство, которое было представлено 12 совхозами и 2 колхозами. С 1989 года находился на заслуженном отдыхе. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 8-го созыва, Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва и Комсомольского районного Совета депутатов. Являлся делегатом XIV, XV и XVI съездов компартии Казахстана, был членом Центрального комитета компартии Казахстанской ССР. 

Умер 5 апреля 2011 года.

Награды 
За трудовые и боевые успехи удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (10.12.1973)
 три ордена Ленина (08.04.1971, 10.12.1973, 19.02.1981)
 Орден Трудового Красного Знамени (24.12.1976)
 Орден «Знак Почёта» (22.03.1966)
 другие медали.
 Заслуженный работник сельского хозяйства Казахской ССР.
 Отличник народного образования Казахстана.

Примечания

Источники 
 Герои Социалистического Труда — казахстанцы [Текст]: в 5 т. / сост.: М. Х. Абилова, И. Н. Бухонова, М. Кайргалиев. — А.-А., 1985. — Т. 5. — С. 307—308.
  «Календарь дат и событий Костанайской области» на 2008 год , Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого, Информационно-библиографический отдел, 2007, стр. 47
 О награждении орденами и медалями передовиков сельского хозяйства. Совхоз «Станционный»
 Якуб Шатиров, Двадцатая целинная, журнал «Огонёк», № 38 (2411), 15 сентября 1973
 Ордена 

Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Члены ЦК КП Казахстана
Делегаты съездов КП Казахстана
Председатели колхозов
Депутаты районных советов Казахской ССР
Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Делегаты XXVI съезда КПСС